Cet article est une liste des personnages du manga Great Teacher Onizuka (GTO).

Collège Kisshō (Seirin dans l'anime)

Équipe pédagogique
 Né le   
(VF : Benoît DuPac) « 22 ans, célibataire, libre comme l'air ! » Ancien chef de gang Bōsōzoku appelé les Midnight angel (bande de motards), il est considéré comme l'une des terreurs de Shōnan (une région du Japon dans la préfecture de Kanagawa). Il se caractérise par sa chevelure courte et blonde ainsi que par un comportement vantard et pervers en apparence. Onizuka est engagé au poste de professeur pour gérer une classe peu ordinaire. Ses manières contestables lui permettront de se faire apprécier de ses élèves, au détriment du sous-directeur de son établissement (collège Kisshō (Seirin dans l'animé) de Kichijōji). Coureur de jupons, il reste toutefois puceau et souhaiterait ne plus l'être. Il se déplace à bord d'une Kawasaki 750RS, appelée Z2. Il enseignera à ses élèves le courage et le fait d'assumer leurs actes, il leur montrera petit à petit la joie de vivre. Eikichi a été engagé en tant que professeur d'éducation civique (sciences sociales dans l'animé) à condition de vivre dans l'école. Il est censé veiller sur celle-ci jour et nuit. Pour cette raison, ainsi que grâce à sa grande force physique, la secrétaire générale de l'école le considère comme un National Kid. De par son passé de zoku et ses nombreux combats de rue, Onizuka sait très bien se battre et a de plus appris le karaté à la fac où il était le capitaine de l'équipe et en est ressorti . En ce qui concerne la nourriture, Onizuka adore manger, surtout les gyudon, mais comme il est souvent fauché, il se contente de nouilles instantanées. Ses préférences vont vers les jeux vidéo, les motos, le cosplay, les cigarettes et les films pour adultes. Onizuka n'hésite jamais à porter secours à ses élèves et autres et il possède un grand sens de la justice malgré ses innombrables problèmes qu'il rencontre avec la police.
  Née le 
(VF : Sybille Tureau) Jeune femme du même âge qu'Onizuka, elle est engagée en même temps que lui au collège Kissho en tant que professeur de japonais où elle est d'ailleurs passionnée par son travail. Moins féminine que certaines femmes du manga, ses élèves l'admirent néanmoins, surtout les éléments masculins (pour sa beauté). Au début de leur rencontre, c'est une collègue d'Onizuka, mais elle deviendra plus que cela au fil de l'histoire. Elle est l'élément sentimental ; leur relation varie selon les frasques d'Eikichi. À la fin du manga, elle réalisera qu'elle est amoureuse d'Onizuka ; cependant les sentiments qu'Onizuka éprouve à son égard sont ambigus. Elle est diplômée de Waseda, une prestigieuse université. Elle a une jeune sœur, Makoto, lycéenne détective amateur et beaucoup plus directe et affirmée qu'elle. Dans GTO: Shonan 14 Days, Onizuka rencontrera une de ses amies de lycée lors de son retour à Shōnan, Ayame Shiratori, éducatrice dans le centre d'accueil pour jeunes Le cygne blanc.
 Née le 
(VF : Catherine Rétoré) Secrétaire générale (directrice dans l'animé) de l'école Kisshō, elle fait entièrement confiance aux capacités d'Onizuka. Malgré sa bonhomie, c'est une femme qui sait exactement ce qu'elle fait et elle ne laisse jamais rien au hasard. De temps en temps, elle travaille à la cafétéria pour le plaisir et observer les gens. Lors d'un incendie de l'école provoqué par Mme Daimon dans sa jeunesse, elle sauve celle-ci des flammes. Depuis, elles possèdent toutes les deux la même cicatrice au dos.
 Né le 
(VF : Pierre-François Pistorio) Sous-directeur du collège Kisshō, âgé de 51 ans et autrefois enseignant (et fier de l'être), il transforme sa détresse familiale en amour pour sa Toyota Cresta blanche année 1996 (qui devient une Mercedes dans le drama) qui subira de nombreux sévices et qui reviendra sans cesse grâce à son assurance. Il est également l'ennemi juré d'Onizuka (le « lézard lubrique » comme il dit). Il tentera à plusieurs reprises de le renvoyer. Il pense en effet que ce dernier est responsable de tous ses malheurs, il a entre autres des problèmes avec son épouse dont on découvre au fil du manga qu'elle l'a trompée à plusieurs reprises avec leur boucher. Pourtant, il défendra parfois la cause d'Onizuka à la suite de quiproquos devant Mme Sakurai. Il lui arrive, malgré lui, de se comporter comme un pervers. Même s'il ne le montre pas directement, Uchiyamada est très attaché à son travail et à l'école et ne souhaite que le meilleur pour l'établissement, bien qu'il se plaigne très souvent de sa situation personnelle. Il sait reconnaître ses torts quand il va trop loin. Dans GTO: Paradise Lost , il devient directeur adjoint de la section Lycée de l'école Kisshō.
 (Nao Kadena dans l'animé) Née le  
Infirmière du lycée.
Dans le manga, âgée de 26 ans, elle est très jolie et sympathique. Elle entretient d'excellents rapports avec les élèves et les professeurs et est amie avec Azusa et Onizuka (qui n'a jamais tenté de la draguer, ce qui ne l'empêche pas de la reluquer). Elle soigne souvent Onizuka et lui fait constamment des réprimandes sur son manque de sérieux dès qu'il s'agit de faire attention à sa santé. Il affectionne particulièrement le don du sang qu'elle pratique fréquemment.
(VF : Chantal Baroin) Dans l'animé, c'est une ancienne coureuse automobile clandestine et anciennement surnommée La reine de l'Hakosuka. Dès sa prise de fonction, elle a vendu toutes sortes de marchandises « tombées du camion » aux élèves pour financer une opération pour son petit frère qui s'est avérée fictive dans l'animé. Entre autres, elle a un tour de poitrine qui entraîne bon nombre de personnes à aller à l'infirmerie, aussi bien chez les élèves que chez les enseignants.
, (M. Tushiwagaraga, Shuginatara, ou Shagiwara comme l'appelle Onizuka) Né le 
(VF : Yann Pichon) Professeur de mathématiques du collège Kisshō, âgé de 24 ans, diplômé de la plus grande université du Japon, amoureux (fou) de , il est prêt à tuer Onizuka pour obtenir Azusa. Les murs de son appartement sont recouverts de photos d'elle. Il habite dans un immeuble juste à côté du sien, l'espionne à l'aide d'un télescope et va même jusqu'à écouter ses conversations téléphoniques. Issu d'une famille de haut fonctionnaires, il fait un énorme complexe d'infériorité vis-à-vis de sa famille car il est le seul à avoir raté le concours d'entrée dans l'administration, cette infériorité l'a d'ailleurs déséquilibré. Il a tout de même passé l'examen de Tôdai et est sorti major malgré les brimades de ses camarades. Il finira en prison dans le manga, ayant été trop loin dans ses actes par folie. Dans l'animé, il n'apparaît que dans 4 épisodes.
 Né le 
(uniquement dans le manga) Directeur de l'école Kisshō, surnommé Zabière par Onizuka (et souvent par d'autres personnages), c'est un personnage lâche et assez effacé qui ne pense qu'à ses sorties nocturnes. Muté de force à Hokkaido après l'affaire Teshigawara, il reprendra ses fonctions à la fin du manga.
 Né le 
(VF : Éric Etcheverry) Professeur de sport de l'école Kisshō, âgé de 32 ans, surnommé Hokuroda (le champ de grains de beauté), il est particulièrement libidineux mais fait constamment la morale à Onizuka (il perdra d'ailleurs un duel de natation face à ce dernier juste en se faisant berner). C'est un sportif accompli diplômé de l'université de Nippori qui a un comportement pervers envers ses élèves filles et  l'a d'ailleurs surnommé le gros vicelard.
 (Sakurada dans l'animé) Né le 
(VF : Gilbert Levy) Professeur d'anglais du collège Kisshō, âgé de 42 ans, il est très loin de maîtriser la langue qu'il enseigne et lui aussi déteste Onizuka (il le méprise dès son arrivée). Surnommé Nice Middle, son principal passe-temps consiste à regarder sous les jupes des lycéennes à l'aide de lunettes avec écran incorporé et d'une petite caméra qu'il scotche sur son pied. Il possède chez lui énormément de cassettes enregistrées un peu partout, il a également installé des caméras dans les vestiaires des filles. Il explique ses actes à cause de son enfance difficile. En effet, quand il était au collège, il était martyrisé et brutalisé par les autres garçons et rejeté par les filles à cause de sa petite taille et de ses grosses narines (on le surnommait «le Groin»). Depuis cette époque, il se venge en faisant du voyeurisme et ce, malgré le fait qu'il s'est construit une vie stable après sa période de collège. Dans l'animé, il est dit qu'il se travestit.
 Née le 
Directrice de l'école Kisshō après l'éviction de Maruyama (dans le manga uniquement), âgée de 34 ans, c'est un personnage cruel et calculateur qui imposera un système de salaire par point et contrôlera les faits et gestes des élèves et professeurs en leur donnant un PDA. Elle amènera également avec elle des « anges », un groupe d'adolescents ayant tous fait au moins une tentative de suicide (à cause d'un viol, problème familiaux, maltraitance ou autre), dans le but de semer la discorde au sein des élèves. C'est une ancienne élève de  et durant sa jeunesse, subissant les brimades de ses camarades, elle tenta de se suicider en mettant le feu à l'école et demanda à  de la sauver. Elle perdit connaissance et se réveilla à l'hôpital, indemne. Elle conclut que Sakurai ne l'avait pas crue et l'a abandonnée (on apprend cependant que c'est bien  qui l'a sauvée). Depuis ce jour, elle lui en veut énormément (injustement donc). Lors d'un second incendie créé par Shibuya, elle sera sauvée par Onizuka et réalisera pendant sa convalescence le véritable sens de l'enseignement, et de ce fait sera apaisée.

Assistant de . Il est également au service du conseil d'administration. Il devient par la suite l'adjoint de  et est le plus souvent silencieux. Son rôle s'avère déterminant à la fin du manga : il assistait  depuis le début dans son projet d'élimination de tous les membres du conseil d'administration pour transformer le collège en un lieu d'éducation novateur et révolutionnaire.

Élèves de la classe -4 

 Né le 
(VF : Benjamin Pascal) C'est un élève réservé, petit et faible qui deviendra le premier à se rallier à Onizuka après sa tentative de suicide infructueuse due au déshonneur (dont Onizuka l'a sauvé en le rattrapant in extremis à la suite de sa chute intentionnelle du haut de l'immeuble du collège en pleine nuit, conduisant également à la destruction de la Toyota Cresta du proviseur adjoint) causée par la maltraitance d'Anko Uehara et de ses copines. Il est pratiquement imbattable à toutes sortes de jeux vidéo et a l'habitude d'en prêter à Onizuka. Yoshikawa deviendra de plus en plus confiant au fil du manga grâce à son professeur. Il ira jusqu'à sauver Anko, son principal bourreau, de la noyade lors de la sortie scolaire à Okinawa, amenant ainsi un rapprochement entre les deux.

 Né le 
(VF : Taric Mehani) Jeune garçon surdoué au QI de 180 de la classe d'Onizuka, il tentera au début de piéger plus d'une fois Onizuka (avec des photos montages visant à lui mettre la honte au sein du collège Kisshō) avant de se rallier à ses côtés. Il est très doué en informatique. Il aurait obtenu 494 points à l'examen du Kogaku s'il n'avait pas falsifié les copies pour en donner une à Onizuka et enlevé une de ses réponses afin d'obtenir un score inférieur à celui de son professeur. Si Murai et ses amis paniquent quand Onizuka manque de se faire renvoyer, Kikuchi lui reste toujours calme et serein. Il pratique le karaté.

 Né le 
(VF : Olivier Korol) Garçon très peu doué pour les études, turbulent et au tempérament très colérique, voire violent au début du manga. Onizuka le taquine sans cesse faisant de Murai un des principaux éléments comiques. Bien que très hostile envers Onizuka quand ce dernier arrive dans l'établissement, il deviendra vite son allié, à condition que celui-ci ne drague pas sa mère, jeune et jolie. Très attaché à sa mère, son unique parent, c'est un amateur de jeux vidéo. Il a des cheveux blonds et a le teint un peu bronzé.

 Née le 
(VF : Christelle Reboul) Tout comme Kikuchi, cette jeune fille possède une intelligence hors normes (elle a un QI supérieur à 200). Elle a une particularité : ses yeux sont vairons (l'un bleu (droit) et l'autre marron (gauche)). Étant absente en cours pendant longtemps, elle n'apparaît que plus tard dans la série (à partir du tome 7) pour pratiquer le « terrorisme scolaire », sur l'initiative de Miyabi. Très sûre d'elle et très étroite sur sa façon de penser, par manque d'affection et trahison par un être cher qui est autre que Mademoiselle Fujimori (en effet, cette personne a révélé son secret : elle est née par fécondation in vitro !) devant tous les camarades de classe d'Urumi, Onizuka lui apprendra à être plus souple d'esprit. Elle est aussi déjantée que lui, mais surtout calculatrice (lors de sa première rencontre avec lui, elle se débrouille pour faire croire à des policiers qu'il a tenté de la violer), voire dangereuse. Ses crises peuvent être mortelles (elle ira jusqu'à mettre un serpent dans le caleçon d'Onizuka et même jusqu'à radicalement faire exploser les vitres du collège). Elle finira par tomber amoureuse d'Onizuka et lui demandera de sortir avec elle, mais il « refusera » malgré ses avances. Quand il tombera dans le coma et qu'elle apprendra qu'il est sur le point de mourir, elle tente de se suicider en se taillant les veines, un acte totalement sentimental pour une fille si froide. Sa mère est trader et s'occupe très peu d'elle. Kanzaki est très aisée sur le plan financier.

, Née le 
(VF : Hélène Bizot) Jeune fille dont l'énorme tour de poitrine (bonnet F) est à l'inverse de son intelligence. Elle est gentille et naïve, mais surtout très maladroite. Après que Miyabi (qu'elle considérait comme sa meilleure amie) l'ait conspuée à la suite d'une bévue qu'elle a commise lorsqu'elle était chargée de piéger Onizuka, son professeur principal va lancer sa carrière d'idole en la manageant à la place d'Ichiro Okinoshima à plusieurs reprises dans un concours de beauté ou des publicités régionales. On découvre peu après qu'elle est amie avec Urumi Kanzaki, une relation décrite comme celle « entre un chien et son maître » par Murai. Ses parents tiennent un restaurant à Tokyo.

 Née le 
(VF : Dominique Vallée) Jeune fille qui sera l'élève la plus redoutable dans la classe d'Onizuka, elle tentera tout pour nuire à sa carrière. Dans sa classe de , elle a connu une déception sentimentale avec son ancien professeur principal. En effet, elle tomba amoureuse de lui et croyait ses sentiments réciproques jusqu'à ce que ce dernier lui présente sa fiancée. Après une violente dispute, son professeur finit par la gifler de sang-froid. À la suite de ce geste, et par jalousie et vengeance, elle décida de l'accuser de viol (bien qu'il soit innocent), ce qui provoqua la démission du professeur et la haine de sa classe envers tous les enseignants. Ayant appris toute l'histoire, Onizuka la convaincra de rétablir la vérité à la fin du manga alors qu'elle tente de se suicider sous les yeux de sa classe.
 Dans l'animé, sa haine des professeurs est due au fait que son ancien professeur ait eu une liaison amoureuse avec sa meilleure amie, Mizuki Yokoyama. Cette dernière s'est suicidée car elle était enceinte, elle tentera alors de tuer son ancien professeur mais Onizuka l'en empêchera. Avant tous ces événements, Miyabi était une élève très appréciée et respectée par beaucoup d'élèves.

 Né le 
(VF : Thierry Kazazian) Ami de Murai, il cherche désespérément une copine. Il est amoureux secrètement d'Ai Tokiwa dès son arrivée. Mais il sera la première personne à être victime des rumeurs des anges, le groupe d'adolescents de  dont Tokiwa fait partie.

 Né le 
(VF : Philippe Roullier) Autre ami de Murai, il aime secrètement Aizawa, bien que celle-ci se soit servi de lui sans qu'il le sache pour faire accuser Onizuka du vol d'une bourse d'argent prévu pour une sortie scolaire, Fujiyoshi était responsable de cette bourse. Contrairement à ses amis, sa famille, dont il est l'aîné parmi ses frères et sœurs, est très modeste et se prive pour l'envoyer dans une école privée.

 Née le 
(VF : Isabelle Volpé) La meneuse des bourreaux de Yoshikawa, qu'elle considère comme un faible et un lâche. Elle le martyrise systématiquement parce qu'il lui rappelle son grand frère qui était méchant et cruel avec elle lors de son enfance. Dans le gymnase du collège Kisshō, Anko et sa bande iront même jusqu'à lui infliger des violences physiques après l'avoir forcé à se déshabiller pour le photographier nu. La mère d'Anko, présidente du Comité des Parents d'Élèves de son collège (PTA) cherchera même à faire virer Onizuka pour l'acte qu'il a fait subir à la bande d'Uehara pour venger Yoshikawa, qui a tenté de se suicider. Par la suite, pendant la sortie scolaire à Okinawa, de plus en plus tourmentée et mal à l'aise en présence de Noburu Yoshikawa et cherchant à cacher ses sentiments envers celui-ci après qu'il lui a sauvé la vie pour éviter d'être ridiculisée, elle avouera son amour pour lui de manière indirecte devant Onizuka et la bande à Murai et finira par prendre sa défense pour un oui ou un non. À la fin du manga, elle n'hésitera plus à lui tenir la main en public.

 Né le 
(manga uniquement) Considéré comme un cauchemar vivant parmi les élèves de la  4, c'est le petit-fils de Madame Sakurai, il est caractérisé par sa chevelure blonde et son visage d'ange. Il ne vient jamais en cours et semble disposer d'immenses ressources financières. Il cherche à se venger des adultes qui selon lui « l'ont mis dans cet état » (on suppose qu'il est atteint d'une maladie incurable et prend de fortes doses d'anxiolytiques). Pour un adolescent, il a une force considérable. Il réapparaît pour venir en aide à Kikuchi, Onizuka et Aizawa par la suite et devient chanteur sous la protection du même producteur que Tomoko.

 Née le 
(manga uniquement) Une des plus farouches anges. Experte en Tae Kwon Do, elle a fait sa tentative de suicide après avoir été violée par cinq de ses camarades de classe. Elle cherchera par la suite à s'attaquer physiquement avec ses amies a un grand nombre de garçons de l'école qui auront une attitude perverse envers les filles. Elle sera la première à quitter le groupe, convaincue par Onizuka et Kikuchi que ce qu'elle fait ne refermera pas sa blessure.

 Né le 
(manga uniquement) Ce garçon apparaît d'abord comme faible et timide mais, en réalité, il est de loin le plus coriace, le plus vicieux et le plus fou des anges. Il est celui qui a le plus souffert avec eu une enfance plus que traumatisante : il était constamment violé par sa mère, qui le faisait passer pour un menteur aux yeux de ses professeurs quand il a essayé de la dénoncer. De plus, il était martyrisé et humilié par ses camarades de classe sous les yeux indifférent d'un de ses professeurs. Recueilli par Madame Daimon, qu'il vénère plus qu'une mère, il ne supportera pas d'être rejeté encore une fois. Il mettra le feu à l'école et tentera de tuer Onizuka.

 Né le 
(manga uniquement) Fils d'un chef Yakuza, il vit reclus dans sa chambre depuis le décès de sa mère (2 ans). Il a constaté à ce moment qu'aucun de ses camarades de classe n'était venu à l'enterrement et en est arrivé à la conclusion qu'il n'avait pas d'ami, et que ses camarades lui parlaient juste par peur de son père. Onizuka tente de le ramener au lycée pour gagner des points sur son salaire. Il y parvient grâce à l'aide de Yoshikawa qui comprend mieux que quiconque le sentiment d'exclusion. Il réussit finalement à s'intégrer facilement dans sa classe et devient très ami avec Yoshikawa et (faussement) avec Shibuya. Il est très doué avec les armes, notamment les arbalètes.

 Né le 
(manga uniquement) Ex-élève de la  4, il en est renvoyé pour avoir frappé le professeur que Miyabi a (faussement) accusé de viol. Il s'exile à Okinawa mais se tient au courant des affaires de son ancien collège en chattant avec Kikuchi (qui n'est pas au courant du subterfuge) sous un pseudonyme. Il se dévoile à la fin du manga et revient à Tokyo « pour affaires » alors que Miyabi est sur le point de se suicider après avoir avoué ses mensonges. On apprend par la suite qu'il a été embauché par Itagaki pour pirater le serveur de l'école et installer un logiciel espion pour trouver des preuves compromettantes contre la nouvelle directrice. Il est par la suite réintégré au collège.

Amis d'Onizuka
 Né le 
(VF : Thierry Kazazian) Meilleur ami d'Onizuka, ancien bras-droit du gang et cofondateur de l'Onibaku combi (ancienne équipe de combat composée de lui-même ainsi que d'Eikichi dans Young GTO). Il s'occupe aujourd'hui d'un garage moto et viendra en aide à Eikichi à plusieurs reprises. Après l'arrivée de madame Daimon, Ryuji rejette Onizuka quand il voit que son ami est devenu un « prof à points », c'est-à-dire un prof qui fait passer ses intérêts personnels et son salaire avant le bien-être de ses élèves, à la suite du système intégré par la directrice. Cependant, lorsque Onizuka sera dans le coma et manque de mourir, Ryuji revient au chevet de son meilleur ami.

 Née le 
La petite amie de Ryuji. Elle se fait souvent draguer par Eikichi à cause de son physique attirant, ce qui énerve fortement Ryuji. Elle effectue une thèse de doctorat en psychologie, et est régulièrement embauchée par Eikichi pour faire des cours vidéos à sa place sous le titre de «cours vidéo de l'étudiante aux gros seins».

 Né le 
(VF : Cyril Artaux) Vieil ami d'Eikichi de l'époque de Young GTO. Ex-loubard anciennement nommé le « chien enragé de Kamakura » devenu policier « à peine » ripou, il ne cesse d'essayer d'entraîner Eikichi dans des combines foireuses ou de lui soutirer de l'argent. Il lui vient cependant en aide dès que la situation est grave (il bloque une route alors qu'il cherche Kanzaki pour stopper ses poursuivants ou l'aide à coincer Teshigawara quand il retient la secrétaire générale en otage). Il a toujours la malchance d'être considéré comme un yakuza.

Autres personnages
 Née le 
(VF : Sabrina Leurquin) La mère de Kunio Murai qu'elle a eu à l'âge de 14 ans. En apprenant la situation, son petit ami l'a quittée et comme elle refusait d'avorter, ses parents l'ont reniée. Elle fut obligée de quitter la maison et d'élever son enfant seule. C'est également une jolie jeune femme de 27 ans douée au bowling et qui attire facilement les regards des hommes (dont Onizuka) notamment grâce à son style vestimentaire mais elle sait se défendre au cas où. Elle travaille dans des chantiers. Plus tard, elle réussit à trouver un poste de mannequin.
 Née le 
Fille du célèbre sous-directeur, elle rencontre Onizuka (qu'elle surnomme affectueusement « Oni-Oni ») lorsque celui-ci la drague lors d'une soirée. Elle invite alors Oni-Oni à venir dîner chez elle, puis passer la nuit dans sa chambre, ce qui provoque la colère de son père. Elle a surtout la mauvaise habitude de martyriser ses professeurs, ce qui ne fonctionnera pas avec Onizuka.
 Né le  
Décédé huit ans avant l'histoire, il apparaît en rêve à Eikichi. C'est lui qui a tout appris à Onizuka : l'honneur, le combat, la conduite de motos, le respect. Chef zoku légendaire de Shōnan (Midnight angel) et ancien propriétaire de la Z2 d'Eikichi qu'il lui légua en plus d'une veste de combat. Il apparaît également dans Young GTO.
 Né le 
(VF : Philippe Bozo) Agent artistique de 26 ans, il a détecté Tomoko et s'occupe de sa carrière. Il travaille dans une toute petite agence dotée d'un patron couard, de locaux exigus et lui refusant la plupart de ses notes de frais par manque de budget. Son rêve est de révéler la plus grande star du Japon, Tomoko selon lui, pour laquelle il a des sentiments.
Munakata Né le 
Agent artistique renommé à l'allure de Yakuza (dans le manga uniquement car dans l'animé, c'est Onizuka qui prend son rôle sur certaines scènes), au carnet d'adresses bien rempli et aux méthodes d'apparence discutables, il devient partenaire dans l'agence d'Okinoshima (lui même devenant son assistant à son grand dam) et manager principal de Tomoko dont il est conscient du potentiel tout en rabrouant régulièrement Okinoshima sur ses méthodes et en effectuant plusieurs opérations douteuses (notamment faire poser Tomoko en bikini à base de compresses médicales). Il va jusqu'à faire croire à Okinoshima qu'il va faire poser Tomoko nue de force pour tourner une caméra cachée à ses dépens. On apprend donc le but de sa méthode : créer le buzz par des chemins détournés pour faire parler de sa protégée, il n'a en effet jamais eu l'intention de la faire poser nue (selon lui, ça ne marche jamais pour les débutantes). Leurs rapports se normalisent, et Okinoshima finit par reconnaître le professionnalisme de Munakata.

Great Teacher Onizuka
Great Teacher Onizuka